Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2008/09 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2008/09 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Gambit Bonnevoie mit 12 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Le Cavalier Differdange 24 Spieler ein. Insgesamt kamen 132 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8,5 Punkten aus 10 Partien war Serge Brittner (De Sprénger Echternach), je 7,5 Punkte erzielten Jerry Hartung (Le Cavalier Differdange), Gilles Daubenfeld (Gambit Bonnevoie) und Michael Wiedenkeller (De Sprénger Echternach), wobei Daubenfeld 9 Partien spielte, Hartung und Wiedenkeller je 10.

Mit Alexander Berelowitsch, Yuri Boidman, Boris Prizker, Paul Corbin (alle De Sprénger Echternach), Pierre Blaeser (Gambit Bonnevoie), Ekrem Cekro, Léon Haas, Mett Mergen (alle Cercle d'échecs Dudelange), Thomas Henrichs, Nicolas Brunner, Marc Poscic (alle Le Cavalier Differdange), Stephane Saatdjian und Jean-Marie Schockmel (beide Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng) erreichten 13 Spieler 100 %, wobei Prizker und Corbin je drei Partien spielten Berelowitsch, Schockmel und Poscic je zwei und die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2008); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2008; ARG = Argentinien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, MKD = Mazedonien, ROU = Rumänien, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie

Cercle d'échecs Dudelange I. Mannschaft

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Esch Rochade Reine

Cercle d'échecs Dudelange II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 16 Spieler von Le Cavalier Differdange und Cercle d'échecs Dudelange wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgelistet.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2008
Schach 2009
Wikipedia:Liste